Cacau ist der Name folgender Personen:
 Cacau (Futsalspieler) (Ricardo Cámara Sobral; * 1971), brasilianischer Futsaltrainer
 Cacau (Claudemir Jerônimo Barreto; * 1981), deutsch-brasilianischer Fußballspieler